

Природниче поняття 
 Левада — назва листяних лісів в заплавах річок України і півдня Росії.
 Левада — поширена в Україні назва хуторів, які нині або належать адміністративно до сіл, або більше не населені
 Левада — водозбірні, іригаційні канали на острові Мадейра

Географічні об'єкти 

 Левада — селище, Черкаська область, Тальнівський район
 Левада — мікрорайон в Полтаві
 Левада — мікрорайон в м. Красилові, Хмельницької області
 Велика Левада — село в Городоцькому районі Хмельницької області
 Мала Левада — село в Городоцькому районі Хмельницької області
 Зелена Левада — село в Первомайському районі Миколаївської області
 Харків-Левада — пасажирська залізнична станція у Харкові

Прізвище 

 Левада Олександр Степанович — український письменник
 Левада Юрій Олександрович — радянський, російський соціолог
 Віль'ям Джозеф Левада — кардинал та архієпископ, теолог (США)

Організації 
 Левада-Центр — російська недержавна дослідницька організація, що займається масовими опитуваннями населення, носить ім'я Ю. О. Левади

Альманахи 
 «Левада» — літературний збірник, укладений Василем Лукичем;
 «Левада» — щорічний альманах ХАРКІВООНСПУ.